le Blausee est un lac de l'Oberland bernois dans la vallée de la Kander ;
 le Blausee est un lac situé dans le canton d'Obwald

Voir aussi